Терстон, Тёрстон () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Тёрстон, Джон — канадский кёрлингист на колясках.
 Тёрстон, Роберт (род. 1949) — американский историк.
 Тёрстон, Уильям Пол (1946—2012) — американский математик, лауреат Медали Филдса.
 Тёрстон, Фредерик Джон (1901—1953) — английский кларнетист.

Топоним 
 Терстон (остров) — остров в Антарктике
 Терстон (округ, Вашингтон) — округ американского штата
 Терстон (округ, Небраска) — округ американского штата